Влади́мир Ви́кторович Во́зный (; 26 мая 1974) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Выступал за разные клубы любительской, второй, первой лиг. Самые известные клубы за которые он выступал это овидиопольский «Днестр», «Николаев», в 2004 году играл за казахстанский клуб «Алма-Ата», в котором провёл 14 матчей и забил 2 мяча в высшей лиги Казахстана.

В июле 2008 года подписал контракт с клубом «Феникс-Ильичёвец». Играл под 3 номером.

Обладатель Кубка Одесской области в сезонах 1998/99 и 1999/00. Чемпион Одесской области: 1998/99, 1999/00 и 2000. Чемпион Украины среди любителей: 1999.

Достижения 
 Победитель Второй лиги Украины (1): 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Днестр» Овидиополь
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Портовик» Ильичёвск
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Реал» Одесса
Игроки ФК «Ялос»
Игроки ФК «Феникс-Ильичёвец»
Персоны без указанного места рождения